William Beck kan syfta på bland andra:

* William Beck (1870–1925), ungersk operasångare
 William Beck (1884–1957), brittisk anglikansk kyrkoman
 William Beck (1960–2009), amerikansk affärsman
 William F. Beck (1904–1966), amerikansk luthersk bibelöversättare
 William Beck, walesisk skådespelare